Paul de Daunant
 Achille de Daunant